Municipio de Crooked Creek puede hacer referencia a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

Municipio de Crooked Creek, en el Estado de Arkansas;
Municipio de Crooked Creek, en el Estado de Carolina del Norte;
Municipio de Crooked Creek, en el Estado de Dakota del Sur;
Municipio de Crooked Creek, en el condado de Jasper, Illinois;
Municipio de Crooked Creek, en el condado de Cumberland, Illinois;
Municipio de Crooked Creek, en el Estado de Kansas;
Municipio de Crooked Creek, en el Estado de Minnesota;
Municipio de Crooked Creek, en el Estado de Misuri.